Wright [rajt] může znamenat:

příjmení
 Barbara Wright (fotografka) – americká fotografka na počátku 20. století
 Bernard Wright (* 1963) – americký zpěvák a hráč na klávesové nástroje
 Billy Wright (1924–1994) – anglický fotbalista
 Bonnie Wright (* 1991) – britská herečka
 Brad Wright – kanadský televizní producent, scenárista a herec
 Bratři Wrightové – Orville (1871–1948) a Wilbur (1867–1912), američtí průkopníci letectví
 Wright Flyer
 David Wright (* 1982) – americký baseballový hráč
 Denny Wright (1924–1992) – anglický kytarista
 Doug Wright (* 1962) – americký dramatik a scenárista
 Edgar Wright (* 1974) – anglický televizní a filmový režisér, scenárista, producent a herec
 Eric Wright (1963–1995) viz Eazy-E, americký rapper
 Eugene Wright (1923–2020) – americký jazzový kontrabasista
 Frank Lloyd Wright (1867–1959) – americký architekt
 Gary Wright (* 1943) – americký hudebník
 Georg Henrik von Wright (1916–2003) – finsko-švédský filozof
 Charles Wright Mills (1916–1962) – americký sociolog
 Charles Romley Alder Wright (1844–1894) – britský chemik a fyzik
 Charles Seymour Wright (1887–1975) – kanadský fyzik, voják a polárník
 Ian Wright (* 1963) – anglický fotbalista
 Jay Wright Forrester (1918–2016) – americký počítačový vědec
 Jeffrey Wright (* 1965) – americký herec
 John Joseph Wright (1909–1979) - kardinál, prefekt Kongregace pro klérus
 Joseph Wright of Derby (1734–1797) – anglický malíř
 Leo Wright (1933–1991) – americký jazzový hudebník
 Lizz Wright (* 1980) – americká zpěvačka
 Orville Wright (1871–1948) viz Bratři Wrightové
 Peter Wright (šipkař) (* 1970) – skotský reprezentant v šipkách
 Richard Wright – více různých osob (rozcestník)
 Richard Wright (hudebník) (1943–2008) – britský hráč na klávesové nástroje
 Robin Wrightová (1966) – americká herečka
 Royston Wright viz Roy Adzak
 Sewall Wright (1889–1988) – americký genetik
 Shaun Wright-Phillips (* 1981) – anglický fotbalista
 Simon Wright (* 1963) – anglický bubeník
 Steven Wright – více různých osob (rozcestník)
 Stevie Wright (1947–2015) – australský hudebník a skladatel
 Teresa Wrightová (1918–2005) – americká divadelní a filmová herečka
 Tim Wright (1952–2013) – americký baskytarista
 Tom Wright – více různých osob (rozcestník)
 Wilbur Wright (1867–1912) viz Bratři Wrightové
 Will Wright (* 1960) – americký vývojář her
 Willard Huntinton Wright (1888–1939) – americký novinář a spisovatel, píšící pod pseudonymem S. S. Van Dine

jiný význam
 Curtiss-Wright – letecká firma; výrobce letecké techniky
 Curtiss SBC Helldiver – dvoumístný střemhlavý bombardér
 Curtiss-Wright VZ-7 – americké letadlo VTOL
 USS Wright – lodi amerického námořnictva
 Wright Cyclone – řada hvězdicových motorů firmy Curtiss-Wright
 Wright R-1300
 Wright R-1820 – hvězdicový motor
 Wright R-2600 – hvězdicový motor
 Wright R-3350 – letecký motor
 Wright Flyer – první úspěšné motorové letadlo

místní názvy
 Wright (Arkansas)
 Wright (Florida)
 Wright (Iowa)
 Wright (New York)
 Wright (Wyoming)
 Wright County – tři okresy v USA
 Wrightových–Pattersonova letecká základna v USA